Пищик — дудочка или свистулька, издающая звуки, напоминающие писк (белг.).
 Пищик, манок — охотничья дудочка для подманивания птиц.
 Пищик, Григорий Максимович — участник Великой Отечественной войны, наводчик истребительно-противотанковой батареи, полный кавалер ордена Славы.